Мэ́ттью Э́нтони Бриггс (; родился 9 марта 1991) — английский и гайанский футболист, защитник клуба «Госпорт Боро» и сборной Гайаны.

Клубная карьера 
С восьмилетнего возраста играл за «Фулхэм». Чаще всего выступает на позиции левого крайнего защитника, но может также сыграть центрального защитника или левого крайнего полузащитника.

13 мая 2007 года дебютировал за «дачников» в матче против «Мидлсбро», выйдя на замену на 77-й минуте. Он стал самым молодым игроком в истории Премьер-лиги, выйдя на поле в возрасте 16 лет и 65 дней, и побил рекорд, ранее принадлежавший Джеймсу Вону, на 206 дней.

В январе 2010 года перешёл в клуб «Лейтон Ориент» на правах аренды сроком на один месяц.

25 августа 2010 года дебютировал в стартовом составе «Фулхэма», сыграв 56 минут в матче Кубка Футбольной лиги против «Порт Вейла». 10 ноября 2010 года дебютировал в стартовом составе «дачников» в Премьер-лиге в игре против «Челси», заняв место получившего травму Карлоса Сальсидо. Затем сыграл против «Арсенала», после чего выбыл на 8 недель из-за операции на ногах.

14 июля 2011 года забил свой первый гол за «Фулхэм» в матче квалификационного раунда Лиги Европы против клуба «Крузейдерс».

В феврале 2012 года обратился к главному тренеру «Фулхэма» Мартину Йолу с просьбой о получении игровой практики, после чего отправился в месячную аренду в «Питерборо Юнайтед».

22 июня 2015 года подписал двухлетний контракт с клубом «Колчестер Юнайтед».

1 сентября 2017 года подписал краткосрочный контракт с клубом «Честерфилд».

10 марта 2018 года присоединился к клубу «Барнет» на безконтрактной основе.

Карьера в сборной 
Выступал за национальную сборную Англии до 16, до 17, до 19 и до 21 года.

С 2015 года выступает за сборную Гайаны.

Был включён в состав сборной Гайаны на Золотой кубок КОНКАКАФ 2019.

Командные достижения 
 Сборная Англии (до 19)
 Финалист юношеского чемпионата Европы: 2009

Личные достижения 
 Самый молодой игрок в истории Премьер-лиги: дебютировал в возрасте 16 лет и 65 дней

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Англии
Футболисты Гайаны
Игроки сборной Англии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Гайаны по футболу
Игроки ФК «Фулхэм»
Игроки ФК «Лейтон Ориент»
Игроки ФК «Питерборо Юнайтед»
Игроки ФК «Бристоль Сити»
Игроки ФК «Уотфорд»
Игроки ФК «Миллуолл»
Игроки ФК «Колчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Честерфилд»
Игроки ФК «Барнет»
Игроки ФК «ХБ Кёге»
Игроки ФК «Дартфорд»
Игроки ФК «Вайле»
Игроки ФК «Госпорт Боро»